Famaillá (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Famaillá (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán